— система трамвайного движения в городе Саппоро в Японии. Движение было открыто 1 мая 1910 года. С 1927 года эксплуатируется . Среди жителей обычно именуется .

История 
Предшественником трамвая стала , с шириной , открытая в 1910 году и выведенная из эксплуатации в 1918 году, с появлением трамвая, использующим колею 1067 мм.

В дальнейшем сеть успешно развивалась. В момент максимального развития (1958 год) она насчитывала 7 линий общей длиной 25 км. Однако в связи с ростом числа автомобилей и постройкой метрополитена трамвайная система стала сокращаться. Интересно, что вновь построенные и еще не электрифицированные участки в 1959—1967 годах обслуживались трамваями на дизельной тяге.

В конце 2015 года после более чем 50-летнего перерыва введен в эксплуатацию новый участок, замкнувший линию в кольцо. Рассматриваются планы расширения сети.

Эксплуатация 

Официально существуют 4 линии, именуемые  или просто :
 :  — 
 :  — 
 :  — 
 :  — .

Почти все трамваи проходят по общему кольцу по или против часовой стрелки. Стоимость проезда 170 иен (2016). Для оплаты используются также магнитные карты метрополитена Саппоро. Проездные билеты действительны только на выходные и праздники (стоимость 310 иен).

Интересные факты 
 Трамвайная система Саппоро является самой северной в Японии. Здесь же используется единственный в Японии трамвай-снегоуборщик.
 На лобовых стеклах большинства трамваев установлены центробежные стеклоочистители, что является большой редкостью для общественного транспорта.

Ссылки 

 Offizielle japanische Website (яп.)
 Offizielle englische Website (англ.)
 Sapporo Public Transport Information (англ.)

Примечания 

Саппоро
Транспорт Саппоро
Саппоро